Via Regia, antica via mercantile che dall'Egitto si allungava lungo la penisola del Sinai fino ad ‘Aqaba di dove  proseguiva verso Damasco e le sponde dell'Eufrate.
 Via Regia, nome dato nel Medioevo alla via Regina, strada romana che collegava Cremona a Chiavenna. 
 Via Regia, antica strada commerciale medievale che andava da Mosca, attraversava l'attuale Germania e attraverso Parigi e Bordeaux portava a Santiago di Compostela.
 Via Regia, conosciuta anche con il nome di Dere Street, che partiva da York e attraversava l'Inghilterra settentrionale.
 Strada Regia, infrastruttura viaria di rilevante importanza, istituita da un regno o da altra autorità statale.
 via Regia di Persia, antica infrastruttura stradale del Regno di Persia.
 Via Regia delle Puglie, infrastruttura stradale nel Regno di Napoli.